Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2004/05 mit einer Nord- und einer Südstaffel.
Aus der Staffel Nord stiegen der 1. SV Concordia Delitzsch, aus der Staffel Süd die MSG Melsungen/Böddiger und die SG Kronau/Östringen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. SV Concordia Delitzsch.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SV Post Schwerin.
Absteiger in die Regionalligen: --.
Aufsteiger aus den Regionalligen: ASV Hamm und HC Empor Rostock, SC Magdeburg II, TSV Hannover-Burgdorf.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: MSG Melsungen/Böddiger und SG Kronau/Östringen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: --.

Absteiger in die Regionalligen: SG Werratal 92 (Lizenzentzug).

Aufsteiger aus den Regionalligen: SG Bietigheim-Metterzimmern und TSG Münster.

Relegation 

Wegen der Lizenzentzüge für TuSEM Essen und die SG Wallau-Massenheim fand nur eine Relegation zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Bundesligen statt. Das Spiel der Tabellensechzehnten entfiel.

Relegation:
Hinspiel:
SG Kronau/Östringen – Eintracht Hildesheim 33:29

Rückspiel
Eintracht Hildesheim – SG Kronau/Östringen 22:26

Die SG Kronau/Östringen steigt in die Bundesliga auf.

Entscheidungen 

Handballsaison 2004/05
2004